Herceg ist der Familienname folgender Personen:

 Antun Herceg (* 1927), serbischer Fußballspieler